Suikoden (computerspelserie), een serie rollenspellen van Konami
 Suikoden (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1995